Nova Odessa kan syfta på:

Brasilien 

 Nova Odessa (kommun), São Paulo, 
 Nova Odessa (ort), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar